Breislak peut faire référence à :
 Scipione Breislak (1748-1826), un géologue italien,
 Breislak, un cratère lunaire,